

Прізвище 

Анто́нов — розповсюджене російське прізвище, походить від власного імені Антон. Жіноча форма — Антонова.

Відомі носії

А 
 Анатолій Антонов:
 Антонов Анатолій Іванович — Герой Радянського Союзу
 Антонов Анатолій Іванович — російський дипломат
 Антонов Анатолій Петрович — радянський інженер-будівельник
 Андрій Антонов:
 Антонов Андрій Анатолійович — український військовик
 Антонов Андрій Ігорович — білоруський хокеїст
 Антонов Андрій Олександрович — український футбольний тренер
 Антон Антонов:
 Антонов Антон Антонович — Герой Радянського Союзу
 Антонов Антон Станіславович — російський письменник-фантаст

В 
 Антонов Вадим Віталійович (1976—2014) — солдат резерву, міністерство внутрішніх справ України, учасник російсько-української війни.
 Антонов Василь Петрович — Герой Радянського Союзу.
 Віктор Антонов:
 Антонов Віктор Іванович (1936) — український вчений, кандидат технічних наук, екс-міністр.
 Антонов Віктор Леонідович (1926—2015) — український архітектор.
 Антонов Віктор Федорович (1977—2022) — старший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що загинув у ході російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Антонов Віталій Борисович (1962) — український підприємець, Генеральний Почесний консул Литовської Республіки у Львові.
 Антонов Владислав Юрійович (1966) — радянський та російський професійний боксер, призер чемпіонатів світу.
 Володимир Антонов:
 Антонов Володимир Васильович — російський учений. Кандидат біологічних наук.
 Антонов Володимир Іванович (1937) — перший народний артист незалежної України, артист Харківського обласного театру юного глядача
 Антонов Володимир Олександрович (1922–1961) — Герой Радянського Союзу.
 Антонов Володимир Павлович (1884–1965) — діяч Комуністичної партії Радянського Союзу і радянської держави.
 Антонов Володимир Семенович — Герой Радянського Союзу.
 Антонов Володимир Сергійович (1932–2005) — український флейтист, педагог; Народний артист УРСР.

Г 
 Антонов Георгій Семенович — колишній Герой Радянського Союзу (позбавлений нагород).
 Антонов Григорій Сергійович (1900—1974) — Герой Радянського Союзу

Д 
 Дмитро Антонов:
 Антонов Дмитро Іванович — радянський партійний діяч
 Антонов Дмитро Ігорович — український футболіст

І 
 Антонов Іван Васильович — Герой Радянського Союзу.
 Антонов Іван Миколайович — Герой Радянського Союзу.
 Антонов Іван Петрович — Герой Радянського Союзу.
 Ілля Антонов:
 Антонов Ілля Семенович — Герой Радянського Союзу.
 Антонов Ілля (1992) — естонський футболіст.

М 
 Антонов Микола Григорович — Герой Радянського Союзу.
 Антонов Микола Дмитрович (1909–1986) — Герой Радянського Союзу.
 Антонов Микола Дмитрович (1922–2000) — Герой Радянського Союзу.
 Антонов Микола Іванович (1918–1995) — Герой Радянського Союзу.
 Антонов Михайло Мойсейович — Герой Радянського Союзу.

Н 
 Антонов Неон Васильович — Герой Радянського Союзу.

О 
 Олег Антонов:
 Антонов Олег Костянтинович — радянський авіаконструктор
 Антонов Олег Ярославович — італійський волейболіст
 Олександр Антонов:
 Антонов Олександр Антонович — Герой Радянського Союзу
 Антонов Олександр Іванович — радянський партійний діяч
 Антонов Олександр Миколайович — український військовик
 Антонов Олександр Павлович — радянський актор
 Антонов Олександр Степанович — керівник селянського повстання у Тамбовській губернії
 Антонов Олександр Степанович — чекіст, розстріляний повсталими тамбовськими селянами в 1919
 Олексій Антонов:
 Антонов Олексій Гаврилович — білоруський лікар
 Антонов Олексій Геннадійович — український футболіст і футбольний тренер
 Антонов Олексій Інокентійович — радянський воєначальник
 Антонов Олексій Костянтинович — радянський партійний діяч

С 
 Семен Антонов:
 Антонов Семен — український архітектор
 Антонов Семен Сергійович — російський баскетболіст
 Сергій Антонов:
 Антонов Сергій — український лучник
 Антонов Сергій Анатолійович — радянський діяч, Герой Соціалістичної Праці
 Антонов Сергій Петрович — російський радянський письменник
 Антонов Сергій Федорович — радянський партійний діяч

Ф 
 Антонов Федір Миколайович — повний кавалер ордена Слави.
 Антонов Федір Тихонович — Герой Радянського Союзу.

Ю 
 Юрій Антонов:
 Антонов Юрій Михайлович (*1945) — радянський і російський співак і композитор
 Антонов Юрій Олександрович (*1949) — російський дипломат

Я 
 Антонов Яків Андрійович — Герой Радянського Союзу.
 Антонов Яків Дмитрович — повний кавалер ордена Слави.
 Антонов Яків Іванович — Герой Радянського Союзу.

Села:
 Антонов () — Гомельська область, Добруський район
 Антонов () — Гомельська область, Наровлянський район

Хутори:
 Антонов — Волгоградська область, Октябрський район
 Антонов — Ростовська область, Цимлянський район

Див. також 
 Антонова
 Антонів
 Антоненко
 Антонович
 Державний авіабудівний концерн «Антонов»